Ксéнос (; «странник»; «паломник») — греческая фамилия, производная от имени Ксенофон (). Известные носители:

 Ксенос, Александрос (1912—1995) — греческий композитор.
 Кабанов, Иларион Георгиевич, известный также под псевдонимом Ксенос (1819—1882) — российский старообрядческий писатель, публицист, богослов.
  (1881—1963) — греческий художник.

См. также 
 Xenos (чип)
 Xenos (насекомые)